Kamrad steht für:

 Kamrad, Künstlername von Tim Kamrad (* 1997), deutscher Singer-Songwriter

Kamrad ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Kamrad (1926–1986), deutsche Sportjournalistin
 Markus Kamrad (* 1971), deutscher politischer Beamter (Bündnis 90/Die Grünen)